Амбарное — многозначный термин:

 Амбарное — село в Великобурлукском районе Харьковской области Украины.
 Амбарное — озеро в Карелии.
 Амбарное — пошлина, взимаемая в Русском царстве за пользовании городским амбаром.
 Амбарные — три озера в Лоухском районе Карелии.

См. также

Примечания